Функция Струве — неэлементарная функция, которая является частным решением неоднородного уравнения Бесселя:
 

Интегральное выражение функции Струве:
 

Разложение в ряд:
 

Модифицированная функция Струве:

Ссылки 
 

Цилиндрические функции